

Франция 
 Муе (кантон Нёви-Сен-Сепюлькр) — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
 Муе (кантон Сен-Бенуа-дю-Со) — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.

Китай 
 Муе (Китай) (牧野) — район городского подчинения городского округа Синьсян провинции Хэнань (КНР).